Райтмайер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Райтмайер, Нина (род. 1984) — австрийская саночница, выступающая за сборную Австрии с 2002 года.
 Райтмайер, Франц (1892—1957) — немецкий борец греко-римского стиля, чемпион мира.